H57 peut faire référence à :
 Autres affections de l'œil et de ses annexes, d’après la classification internationale des maladies ;
 HMS Hesperus (H57), un destroyer de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres